Гран-Прі Монако 2012 (офіційно 2012 Formula 1 Monaco Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 27 травня 2012 року на міській трасі Монте-Карло в Монако. Це була шоста гонка сезону 2012 Формули-1.

Звіт

Кваліфікація 

Примітки:
 — Міхаель Шумахер отримав мінус 5-ть місць за зіткнення на Гран-прі Іспанії з Сенною.
 — Пастор Мальдонадо оштрафований на 10 позицій за зіткнення із Серхіо Пересом у третій сесії вільних заїздів. Пізніше Мальдонадо був оштрафований ще на 5 місць за заміну коробки передач..
 — Себастьян Феттель не завершив кваліфікацію. Це було пов'язано з тактичними міркуваннями, щодо збереження шин для перегонів.
 — Серхіо Перес розбив машину на початку першого сегменту кваліфікації і не зміг показати часу. Однак був допущений до гонки стюардами. Перед гонкою на машині Переса замінили коробку передач і він був оштрафований втратою 5-х позицій.

Перегони

Становище в чемпіонаті 

Пілоти' Залік Пілотів

Конструктори' Залік конструкторів

 Note: Враховано тільки 5-ть перших місць.

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com

Примітки 

2012
Звіти про Гран-прі сезону 2012 Формули-1
Травень 2012